MTR steht für:

Chemie:
 Methionin-Synthase, die vom Gen MTR kodiert wird

Bergbau:
 Mountaintop removal mining, eine Methode des Tagebaus, auch „Bergspitzen abzutragen“

Kernenergie:
 Materialtestreaktoren, gehören zur Gruppe der Forschungsreaktoren und sind für die Untersuchung von Kernbrennstoffen und von Strahlenschäden in Strukturmaterialien durch schnelle Neutronen vorgesehen

Schiene und Bahn:
 Bahnhof München-Trudering nach DS 100
 Mass Transit Railway, Bezeichnung des U-Bahn-Systems der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong
 MTR Corporation, ein chinesisches Unternehmen mit Firmensitz in Hongkong
 MTR Express, eine schwedische Bahngesellschaft

mtr steht für:
 Meridiantertie, ein nautisches Längenmaß im Seemeilensystem
 Meter, historisch
 Mewari (ISO-639-3-Code), Varietät von Marwari (Sprache), Rajasthani-Sprache der Marwari (Volk) in Rajasthan, Indien
 mtr, Werkzeug für die  Netzwerkdiagnose, ähnlich traceroute und ping

MTR